Escape To Insane — дебютный полноформатный студийный альбом немецкого проекта Virtual><Embrace, выпущен в 2004 году на лейбле Alfa Matrix. Ремиксы делали такие группы как:Neikka RPM и Dunkelwerk.

Список композиций

CD1 
 Dementia (5:14)
 Burn (4:22)
 Must I Go? (5:20)
 Roots Of Evil (4:44)
 My Inner Mind (4:44)
 When I'm Dead (4:43)
 F... You! (3:45)
 So Real (4:50)
 The End (4:50)
 Love, Hate (4:48)
 Falling Deep (4:29)
 Thats Life (4:21)
 Addicted (4:14)
 Acquaintance (4:26)

Специальное DVD издание содержит

CD2 
 Burn (Remix by Schattenschlag) (4:18)Remix - Schattenschlag
 F... You! (Remix by Sebastian Schleinitz) (6:05)Remix - Sebastian Schleinitz
 The End (Remix by None.One) (5:09)Remix - None.One
 Dementia (Remix by Solitary Experiments) (4:36)Remix - Solitary Experiments
 Acquaintance (Remix by Lethargy) (5:53)Remix - Lethargy
 F... You! (Payns-Remix by Heimataerde) (4:32)Remix - Heimataerde*
 Acquaintance (Remix by Dunkelwerk) (4:17)Remix - Dunkelwerk
 The End (Remix by Noise Pirate) (5:17)Remix - Noise Pirate
 My Inner Mind (Remix by E.S.R.) (6:06)Remix - ESR
 F... You! (Remix by Oliver Senger) (5:49)Remix - Oliver Senger
 Dementia (Remix by Psi.Corp) (5:43)Remix - Psi.Corp
 The End (Remix by Neikka RPM) (3:52)Remix - Neikka RPM
 Dementia (Remix by Stark) (4:28)Remix - Stark (4)

Ссылки 
 Escape To Insane на Discogs.com

Альбомы 2004 года
Альбомы Alfa Matrix